Can You Beat It? – cortometraggio del 1915 diretto da Louis Chaudet
Can You Beat It? – cortometraggio del 1919 diretto da Marcel Perez